Stati Uniti d'America
 Perham – città della Contea di Aroostook, Maine
 Perham – città della Contea di Otter Tail, Minnesota